Diego de León (straat) - straat in Madrid
 Diego de León (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat